Clavularia är ett släkte av koralldjur. Clavularia ingår i familjen Clavulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Clavularia